

Musica 
 Who Do You Love? – brano musicale di Bo Diddley del 1956
 Who Do You Love? – singolo di YG con Drake del 2014
 Who Do You Love – singolo dei Chainsmokers con i 5 Seconds of Summer del 2019